Brunch ou Le Brunch peut faire références à :
 Brunch, un type de repas mélangeant petit déjeuner et déjeuner ;
 Brunch, un groupe de rock coréen des années 2000 ;
 Brunch, album de J-pop du groupe  Wink sorti en 1993;
 Le brunch, troisième épisode de la saison 2 de How I Met Your Mother diffusé en 2006.
Homonymie de titre